Пандион — в древнегреческой мифологии имя следующих лиц:
 Пандион (сын Египта) — один из пятидесяти сыновей Египта, женившихся на данаидах против их воли и убитых ими.
 Пандион (сын Кекропса) (Пандион II) — царь Афин, отец Эгея, Палланта, Лика и Ниса.
 Пандион (сын Финея) — сын Финея и Клеопатры.
 Пандион (сын Эрихтония) (Пандион I) — царь города Афины, отец Эрехтея, Бута, Филомелы и Прокны.
 (21284) Пандион — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.

См. также 
 Pandion (значения)